Don Black – politico statunitense, suprematista bianco
 Don Black – paroliere britannico